Tokyo Eyes - Gli occhi di Tokio (Tokyo Eyes) è un film del 1998 diretto da Jean-Pierre Limosin.

Trama

Produzione

Distribuzione

Collegamenti esterni 
 

Film commedia drammatica
Film ambientati a Tokyo